В парному розряді жіночого тенісного турніру Indonesia Open 1993, що проходив у рамках Туру WTA 1993, Ніколь Арендт і Крістін Кунс виграли титул, у фіналі перемігши пару Amy de Lone і Еріка де Лоун 6–3, 6–4.

Сіяні пари 

 Яюк Басукі /  Міягі Нана (півфінал)
 Джо-Анн Фолл /  Angie Woolcock (чвертьфінал)

 Монік Кіне /  Лупіта Новело (1-ше коло)
 Ніколь Арендт /  Крістін Кунс (чемпіонки)

Основна сітка

Посилання 

Indonesia Open